

Креншо — місто, штат Міссісіпі
 Креншо — переписна місцевість, штат Пенсільванія